Чемпионат Нидерландов по футболу 1965—1966 является 10 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 11 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 240 игр и забито 779 голов (в среднем 3,24 гола за игру). Было принято решение расширить Эредивизие до 18 команд на следующий сезон, поэтому в этом сезоне из Эредивизие вылетела только одна команда.

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Спарта» стала обладателем Кубка Нидерландов 1965—1966 и квалифицировалась в Кубок обладателей кубков.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.
3 В 1965 году в результате слияния «СК Энсхеде» и «Энсхедес Бойс» образовался «Твенте».

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1965/1966
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1965 году
Спорт в Нидерландах в 1966 году